Pillau kan syfta på:
 Pillau – det tyska namnet på en stad i Kaliningrad oblast i Ryssland, se  Baltijsk
 Pillau-klass – en klass av tyska lätta kryssare från första världskriget

Se även
Peilau